Le sigle ou acronyme SOFIA peut désigner :
 la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, une société de gestion des droits d'auteur de livres ;
 le , un observatoire aéroporté ;
 , un astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après l'observatoire aéroporté.